Die Western & Southern Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Mason bei Cincinnati. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 12. bis 18. August 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Lucie Hradecká/Jekaterina Makarowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Western & Southern Open 2019 fand vom 10. bis 11. August 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Mason (Ohio)